Alós ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ana Alós López (* 1969), spanische Politikerin
 Carlos Alós Ferrer (* 1975), spanischer Fußballmanager 
 Concha Alós Domingo (1926–2011), spanische Schriftstellerin 
 Ricardo Alós Bailach (* 1931), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alos